Agra — род жужелиц из подсемейства харпалин (Harpalinae). Эндемик Америки. Более 600 видов.

Распространение 
Северная и Южная Америка от южного Техаса до северной Аргентины.

Описание 
Древесные жужелицы длиной около 1—3 см (от 6 до 35 мм), с узким стройным телом. Личинки, как и взрослые особи хищники и обнаруживаются под корой деревьев, в ходах других насекомых.
Также было замечено, что взрослые особи пьют выделения из молодых молодых побегов и молодых листьев различных видов деревьев, а также питаются пыльцой. Лапки у имаго приспособлены к бегу по поверхности листьев, а жуки отдыхают под листьями, «спрятавшись» с ногами и подогнутыми к телу усиками, которые находятся на одной линии со средней жилкой листа. Взрослые особи ведут ночной образ жизни. Большинство видов этого рода известны из полога леса, но некоторые виды также часто встречаются в подвешенных сухих листьях под ярусом.

Систематика 
Большой неотропический род  включает более 600 описанных видов, а с учетом собранных и хранящихся в музейных коллекциях, но ещё неописанных около 2000 видов.

 Agra absurdis Liebke, 1938
 Agra aculeata Chaudoir, 1854
 Agra acuspina Straneo, 1979
 Agra acutidens Straneo, 1965
 Agra acutoides Straneo, 1982
 Agra aeneipennis Chaudoir, 1861
 Agra aeneola Bates, 1883
 Agra aeris Erwin, 2000
 Agra aeroides Erwin, 1983
 Agra alinahui Erwin, 2000
 Agra alternata Klug, 1834
 Agra alvarengai Straneo, 1982
 Agra amabilis Chaudoir, 1863
 Agra amoena Chaudoir, 1861
 Agra andina Liebke, 1938
 Agra andrewesi Liebke, 1938
 Agra anguinea Bates, 1865
 Agra anthrax Erwin, 1986
 Agra ardoini Straneo, 1982
 Agra ariasi Erwin, 1982
 Agra arrowi Liebke, 1938
 Agra asymetrica Straneo, 1979
 Agra aterrima Klug, 1824
 Agra atlas Erwin, 1984
 Agra atriperna Erwin, 1984
 Agra attenuata Klug, 1824
 Agra aurata Bates, 1865
 Agra aurea Liebke, 1940
 Agra aureoviridis Straneo, 1982
 Agra auricula Liebke, 1940
 Agra aurifera Liebke, 1940
 Agra auripennis Liebke, 1940
 Agra auronitens Bates, 1883
 Agra aurora Liebke, 1940
 Agra aurovittata Chaudoir, 1850
 Agra azurea Chaudoir, 1861
 Agra azureipennis Erwin, 1982
 Agra baccii (Straneo, 1958)
 Agra bahiae Straneo, 1965
 Agra baleni Steinheil, 1875
 Agra barrensis Straneo, 1955
 Agra basilewskyi Straneo, 1955
 Agra bci Erwin, 2000
 Agra belize Erwin, 1984
 Agra besckei Liebke, 1940
 Agra bicolor Straneo, 1979
 Agra bicoloripes Straneo, 1955
 Agra bicostata Bates, 1865
 Agra biexcavata Straneo, 1958
 Agra biexcisa Chaudoir, 1866
 Agra bifaria Chaudoir, 1866
 Agra biolat Erwin, 2000
 Agra biseriatella Straneo, 1955
 Agra blumax Erwin, 1983
 Agra boggianii Straneo, 1955
 Agra bogotana Straneo, 1979
 Agra boliviana Liebke, 1951
 Agra bonsi Straneo, 1979
 Agra bonvouloiri Chaudoir, 1866
 Agra borgmeieri Liebke, 1940
 Agra brentoides latreille & dejean, 1823
 Agra brevicollis Klug, 1824
 Agra brevicornis Bates, 1865
 Agra brevithorax Straneo, 1965
 Agra brunnea Liebke, 1940
 Agra brunneipennis Gory, 1833
 Agra brunneitarsis Straneo, 1958
 Agra brunneoviridis Straneo, 1979
 Agra brunnescens Straneo, 1965
 Agra buqueti Gory, 1833
 Agra cachimbana Straneo, 1965
 Agra cachimbo Erwin, 1984
 Agra cadabra Erwin, 1986
 Agra cajennensis (Olivier, 1795)
 Agra calamitas Erwin, 1986
 Agra caligata Liebke, 1951
 Agra caligo Erwin, 1982
 Agra callidoides Straneo, 1979
 Agra campana Erwin, 1983
 Agra cancellata Dejean, 1831
 Agra capitata Straneo, 1958
 Agra castanea Straneo, 1965
 Agra castaneipes Bates, 1883
 Agra castanoptera Straneo, 1965
 Agra catascopoides Straneo, 1965
 Agra catbellae Erwin, 2002
 Agra catenulata Klug, 1824
 Agra catie Erwin, 2002
 Agra cauca Erwin, 1998
 Agra cavei Erwin, 1984
 Agra ce Erwin, 2010
 Agra cephalota Liebke, 1938
 Agra chalcea Klug, 1834
 Agra chalcoptera Klug, 1834
 Agra championi Bates, 1883
 Agra chapada Erwin, 1987
 Agra chaudoiri Bates, 1865
 Agra chlorocera Chaudoir, 1863
 Agra chocha Erwin, 1986
 Agra chrysis Bates, 1865
 Agra chrysopteryx Bates, 1878
 Agra cicatricosa Chaudoir, 1861
 Agra clavata Liebke, 1951
 Agra clavipes Klug, 1834
 Agra co/eps Erwin, 1982
 Agra cobra Erwin, 1982
 Agra cochlearis Liebke, 1938
 Agra coerulea Chaudoir, 1854
 Agra colasi Straneo, 1965
 Agra columbiana Chaudoir, 1861
 Agra communis Straneo, 1965
 Agra confusa Chaudoir, 1854
 Agra conhormigas Erwin, 2000
 Agra conicollis Straneo, 1965
 Agra constans Erwin, 1984
 Agra coptoptera Chaudoir, 1861
 Agra cornicola Liebke, 1940
 Agra costaricensis Liebke, 1940
 Agra crassicornis Liebke, 1940
 Agra crassipes Liebke, 1951
 Agra crebrefoveata Straneo, 1965
 Agra crebrepunctata Straneo, 1955
 Agra cribriceps Straneo, 1965
 Agra cribricollis Chaudoir, 1861
 Agra cruciaria Erwin, 2010
 Agra csikif Liebke, 1940
 Agra cuneolus Erwin, 1983
 Agra cuprea Klug, 1824
 Agra cupreola Chaudoir, 1847
 Agra cupripennis Dejean, 1831
 Agra cuproptera Liebke, 1940
 Agra cyanea Chaudoir, 1861
 Agra cyanescens Lucas, 1857
 Agra cyaneucnemes Erwin, 1984
 Agra cyanippe Bates, 1891
 Agra cyanosticta Klug, 1834
 Agra cyanoviridis Straneo, 1979
 Agra cynthia Buquet, 1835
 Agra cytherea J.Thomson, 1857
 Agra dable Erwin, 2002
 Agra dafne Straneo, 1965
 Agra darlingtoni Straneo, 1955
 Agra dation Erwin, 1987
 Agra dax Erwin, 2000
 Agra delgadoi Erwin, 2002
 Agra demerasae Erwin, 1984
 Agra denticulata Steinheil, 1875
 Agra dentipennis Liebke, 1951
 Agra diagonalis Straneo, 1966
 Agra dimidiata Chevrolat, 1856
 Agra dominula Bates, 1865
 Agra dora Erwin, 1984
 Agra dorazul Erwin, 1984
 Agra driades Straneo, 1965
 Agra dryas Erwin, 1982
 Agra duckworlhorum Erwin, 2000
 Agra duplicata Liebke, 1938
 Agra ecaligis Erwin, 1982
 Agra ega Erwin, 1982
 Agra elaina Bates, 1883
 Agra eowilsoni Erwin, 1998
 Agra eponine Erwin, 2000
 Agra erythrocera Brulle, 1837
 Agra erythropus Dejean, 1825
 Agra eucera Erwin, 1984
 Agra eucnemes Erwin, 1984
 Agra eurypelma Bates,, 1883
 Agra exarata Klug, 1824
 Agra excavata Klug, 1824
 Agra exsculpta Liebke, 1951
 Agra fada chevrolat, 1856
 Agra falcon Erwin, 2000
 Agra fallax Liebke, 1951
 Agra falsisagax Erwin, 1982
 Agra famula Liebke, 1940
 Agra feisthameli Buquet, 1835
 Agra felix Liebke, 1951
 Agra femoralis Chaudoir, 1861
 Agra femorata Klug, 1824
 Agra filicornis Straneo, 1955
 Agra filiformis Dejean, 1831
 Agra fimbriata Straneo, 1965
 Agra flava Straneo, 1966
 Agra flavipes Straneo, 1982
 Agra foraminosa Liebke, 1938
 Agra forluna Erwin, 1983
 Agra formicaria Thomson, 1857
 Agra foveella Liebke, 1937
 Agra foveigera Chaudoir, 1861
 Agra foveipennis Chaudoir, 1866
 Agra foveolata Chaudoir, 1850
 Agra fryi Chaudoir, 1866
 Agra fugax Erwin, 2002
 Agra fulvicauda Bates, 1883
 Agra funebris Straneo, 1965
 Agra fuseipes Straneo, 1979
 Agra gaudiola Bates, 1865
 Agra gemmata Klug, 1824
 Agra geniculata Klug, 1824
 Agra geographiea Straneo, 1965
 Agra germaini Liebke, 1938
 Agra giesberti Erwin, 2002
 Agra glauca Liebke, 1951
 Agra goryi Chaudoir, 1847
 Agra gounellei Libke, 1938
 Agra goyasensis Straneo, 1965
 Agra goyazella Erwin, 1984
 Agra grace Erwin, 2010
 Agra gracilis Lucas, 1857
 Agra graminea Bates, 1865
 Agra granodeoro Erwin, 2002
 Agra gravis Straneo, 1966
 Agra guatemalena Csiki, 1932
 Agra guyanensis (Chaudoir, 1863)
 Agra hespenheide Erwin, 2000
 Agra hilaris Liebke, 1938
 Agra hirta Straneo, 1965
 Agra honesta Chaudoir, 1854
 Agra hovorei Erwin, 2000
 Agra howdenorum Erwin, 1982
 Agra huambana Straneo, 1982
 Agra humboldti Libke, 1951
 Agra humeralis Straneo, 1966
 Agra hyalina Chaudoir, 1861
 Agra hypsophila Straneo, 1966
 Agra ichabod Erwin, 2002
 Agra ictina Bates, 1883
 Agra ignobilis Chaudoir, 1872
 Agra imaginis Erwin, 1986
 Agra immersa Klug, 1824
 Agra inbio Erwin, 2000
 Agra inca Erwin, 1986
 Agra incerta Straneo, 1979
 Agra incisa Liebke, 1938
 Agra infuscata Klug, 1824
 Agra inops Straneo, 1979
 Agra inpa Erwin, 1983
 Agra insidiosa Bates, 1883
 Agra intermedia Straneo, 1958
 Agra invicta Erwin, 1982
 Agra iota Erwin, 1984
 Agra iquitosana Erwin, 1982
 Agra iris Libke, 1938
 Agra itatiaya Erwin, 1986
 Agra iycisca Buquet, 1835
 Agra janzeni Erwin, 2002
 Agra jedlickai Libke, 1938
 Agra jimwappes Erwin, 2002
 Agra julie Erwin, 2002
 Agra katewinsletae Erwin, 2002
 Agra kayae Erwin, 1984
 Agra ketschuana Libke, 1951
 Agra klugii Brulle, 1837
 Agra lacrymosa Straneo, 1965
 Agra laeticolor Bates, 1878
 Agra laetipes Straneo, 1965
 Agra lamproptera Chaudoir, 1847
 Agra lata Erwin, 1987
 Agra laticeps Bates, 1865
 Agra latifemoris Straneo, 1982
 Agra latipes Chaudoir, 1861
 Agra lavernae Erwin, 1978
 Agra leprieuri Buquet, 1835
 Agra liebkei Straneo, 1958
 Agra ligulata Libke, 1940
 Agra lilu Erwin, 2000
 Agra limulus Erwin, 1982
 Agra lindae Erwin, 2000
 Agra littleorum Erwin, 1984
 Agra liv Erwin, 2002
 Agra lobata Straneo, 1982
 Agra longelytrata Straneo, 1965
 Agra longicornis Liebke, 1938
 Agra longula Chaudoir, 1866
 Agra loricata Liebke, 1940
 Agra luctuosa Straneo, 1979
 Agra luehea Erwin, 1983
 Agra lugubris Straneo, 1979
 Agra lutea Liebke, 1938
 Agra macra Steinheil, 1875
 Agra macracantha Bates, 1883
 Agra macrodera Chaudoir, 1866
 Agra magdalena Erwin, 1987
 Agra magnifica Erwin, 2000
 Agra maia Erwin, 2010
 Agra manu Erwin, 2000
 Agra maracay Erwin, 2000
 Agra mathani Straneo, 1965
 Agra mauritii Straneo, 1982
 Agra max Erwin, 2010
 Agra maxli Erwin, 1982
 Agra maya Liebke, 1951
 Agra megaera J,Thomson, 1857
 Agra melanogqna Chaudoir, 1861
 Agra memnon Erwin, 1987
 Agra metallescens Chaudoir, 1847
 Agra mexicana Buquet, 1835
 Agra mime Erwin, 2000
 Agra minasianus Erwin, 2010
 Agra mira Liebke, 1938
 Agra mirabilis Straneo, 1966
 Agra misella Straneo, 1965
 Agra mixta Straneo, 1965
 Agra mnemosine Straneo, 1965
 Agra mniszechi Erwin, 1982
 Agra modesta Straneo, 1979
 Agra moerens Chaudoir, 1861
 Agra moesta Chaudoir, 1861
 Agra moira Erwin, 1983
 Agra monteverde Erwin, 2002
 Agra monticola Liebke, 1938
 Agra moritzi Chaudoir, 1861
 Agra muehlei Straneo, 1982
 Agra mulieris Liebke, 1951
 Agra multifoveolata Steinheil, 1875
 Agra multiplicata Klug, 1824
 Agra multipunctata Straneo, 1965
 Agra multisetosa Bates, 1883
 Agra mustela Bates, 1865
 Agra negrei Straneo, 1966
 Agra nevermanni Liebke, 1938
 Agra nex Erwin, 2000
 Agra nicki Schweiger, 1952
 Agra nickiana Straneo, 1955
 Agra nigra Liebke, 1951
 Agra nigrarima Erwin, 1984
 Agra nigrella Straneo, 1965
 Agra nigripes Chaudoir, 1847
 Agra nigritarsis Straneo, 1982
 Agra nigritula Straneo, 1955
 Agra nigriventris Chaudoir, 1861
 Agra nigroaenea Chaudoir, 1854
 Agra nigrocyanea Straneo, 1955
 Agra nigrotibiata Straneo, 1965
 Agra nigroviridis Straneo, 1982
 Agra nodicornis Straneo, 1965
 Agra nola Erwin, 1986
 Agra not Erwin, 2002
 Agra notcatie Erwin, 2002
 Agra notichlora Erwin, 1984
 Agra notiocyanea Erwin, 1984
 Agra notpusilla Erwin, 2010
 Agra nova Straneo, 1982
 Agra novoaurora Erwin, 2000
 Agra nox Erwin, 1984
 Agra oblongopunctata Chevrolat, 1835
 Agra obscura Chaudoir, 1861
 Agra obscuripes Chaudoir, 1854
 Agra obscuritibiis Straneo, 1965
 Agra occipitalis Bates, 1865
 Agra ocellata Liebke, 1938
 Agra ohausi Liebke, 1938
 Agra oiapoquensis Erwin, 1982
 Agra olfersi Straneo, 1966
 Agra olivella Bates, 1883
 Agra olivencana Erwin, 1982
 Agra optima Bates, 1865
 Agra orabrocha Erwin, 1984
 Agra orinocensis Erwin, 2000
 Agra osculatii Guerin-Meneville, 1855
 Agra othello Erwin, 2000
 Agra ovicollis Chaudoir, 1861
 Agra oxyptera Chaudoir, 1861
 Agra pacifica Bates, 1891
 Agra pala Liebke, 1937
 Agra pallens lucas, 1857
 Agra pallida Liebke, 1937
 Agra pallipes Liebke, 1938
 Agra palmata Steinheil, 1875
 Agra paloma Erwin, 1984
 Agra panamensis Bates, 1878
 Agra para Erwin, 1987
 Agra paradoxa Straneo, 1979
 Agra paratax Erwin, 2000
 Agra parumfoveata Straneo, 1965
 Agra pavonina Straneo, 1965
 Agra pearsoni Erwin, 1984
 Agra peccata Liebke, 1940
 Agra pehlkei Liebke, 1938
 Agra pennyi Erwin, 1982
 Agra perexcisa Straneo, 1965
 Agra perforata Liebke, 1938
 Agra perinvicta Erwin, 1982
 Agra perkinsorum Erwin, 1986
 Agra perrinae Straneo, 1982
 Agra pertzeli Liebke, 1951
 Agra peruana Liebke, 1951
 Agra phaearlhra Chaudoir, 1866
 Agra phaenicodera (Bates, 1865)
 Agra phaenoptera Chaudoir, 1854
 Agra phaeogena Bates, 1865
 Agra phainops Erwin, 1986
 Agra phallica Erwin, 2002
 Agra phite Erwin, 1987
 Agra pia Liebke, 1940
 Agra pichincha Erwin, 2000
 Agra picipes Klug, 1834
 Agra piligera Straneo, 1982
 Agra piranha Erwin, 2010
 Agra pitilla Erwin, 2002
 Agra plantipedis Liebke, 1951
 Agra platyscelis (Chaudoir, 1861)
 Agra plaumanni Liebke, 1940
 Agra plebeja Chaudoir, 1872
 Agra polita lucas, 1857
 Agra prasina Liebke, 1940
 Agra prodigiosa Liebke, 1938
 Agra proxima Straneo, 1982
 Agra pseuderythropus Erwin, 1982
 Agra pseudoboliviana Straneo, 1965
 Agra pseudolaetipes Straneo, 1979
 Agra pseudolutea Straneo, 1982
 Agra pseudomoesta Straneo, 1965
 Agra pseudopusilla Erwin, 2010
 Agra pseudorufitarsis Straneo, 1965
 Agra pseudovarians Straneo, 1965
 Agra pujoli Straneo, 1965
 Agra pulchella Chaudoir, 1861
 Agra pulchra Straneo, 1982
 Agra pulla Chaudoir, 1866
 Agra punctata Straneo, 1955
 Agra punctatella Straneo, 1958
 Agra punctatostriata Chaudoir, 1861
 Agra puncticeps Straneo, 1982
 Agra puncticollis Dejean, 1825
 Agra punctigera Straneo, 1958
 Agra punctulata Liebke, 1951
 Agra pupilla Liebke, 1940
 Agra purpurea Bates, 1883
 Agra quadricephala Straneo, 1955
 Agra quadrilamata Straneo, 1965
 Agra quadriseriata Lansberge, 1866
 Agra quadrispinosa Chaudoir, 1872
 Agra quararibea Erwin, 1993
 Agra quesada Erwin, 2002
 Agra raffaellae Straneo, 1982
 Agra reflexidens Chaudoir, 1861
 Agra regina Liebke, 1951
 Agra regularis Klug, 1834
 Agra relucens Schweiger, 1952
 Agra resplendens Chaudoir, 1866
 Agra rhomboides Erwin, 1982
 Agra risseri Erwin, 2010
 Agra rondonia Erwin, 2000
 Agra rosea Liebke, 1940
 Agra rosettae Straneo, 1960
 Agra rotundangula Straneo, 1955
 Agra rubra Erwin, 1987
 Agra rubricephala (Straneo, 1982)
 Agra rubricollis (Chaudoir, 1863)
 Agra rubripes Straneo, 1955
 Agra rubrocuprea Bates, 1865
 Agra rubrofemorata Straneo, 1958
 Agra rubroviolacea Straneo, 1965
 Agra rufarima Erwin, 1984
 Agra rufescens Klug, 1824
 Agra ruficornis Klug, 1824
 Agra rufipes Fabrlcius, 1801
 Agra rufitarsis Straneo, 1955
 Agra rufiventris Bates, 1883
 Agra rufoaenea Chevrolat, 1835
 Agra rufonigra Straneo, 1965
 Agra rugosostriata Chaudoir, 1854
 Agra rutilipennis Castelnau, 1835
 Agra sagax Liebke, 1940
 Agra sahlbergii Chaudoir, 1854
 Agra saltatrix Erwin, 1982
 Agra samiria Erwin, 2000
 Agra santarema Chaudoir, 1866
 Agra santarosa Erwin, 2002
 Agra saramax Erwin, 1993
 Agra sasquatch Erwin, 1982
 Agra satipo Erwin, 1984
 Agra saundersi Bates, 1865
 Agra schwarzeneggeri Erwin, 2002
 Agra scrobipennis Chaudoir, 1863
 Agra seabrae Erwin, 1982
 Agra semifulva Bates, 1883
 Agra semiviridis (Straneo, 1968)
 Agra seriefoveata Chaudoir, 1877
 Agra serra Erwin, 1984
 Agra servatorum Erwin, 2000
 Agra seticollis Straneo, 1982
 Agra setifemoris Straneo, 1982
 Agra setigera Liebke, 1938
 Agra sexdentata Straneo, 1982
 Agra sigillata Liebke, 1940
 Agra similis Schweiger, 1952
 Agra simillima Straneo, 1965
 Agra simplex Liebke, 1940
 Agra sirena Erwin, 2002
 Agra sironyx Erwin, 1984
 Agra smaragdina Chaudoir, 1866
 Agra smaragdinipennis (steinheil, 1875)
 Agra smaragdula Liebke, 1938
 Agra smurf Erwin, 2000
 Agra soccata Bates, 1883
 Agra solanoi Erwin, 2002
 Agra solimoes Erwin, 2000
 Agra solisi Erwin, 2002
 Agra soror Chaudoir, 1866
 Agra sparsepunctata Straneo, 1982
 Agra sphenarion Erwin, 1982
 Agra spina Erwin, 1983
 Agra spinicauda Straneo, 1982
 Agra spinipennis Chaudoir, 1850
 Agra spinosa Liebke, 1940
 Agra splendida dejean, 1829
 Agra steinbachi Liebke, 1951
 Agra sternitica Straneo, 1982
 Agra stockwelli Erwin, 1984
 Agra strandi Liebke, 1940
 Agra strangulata Chaudoir, 1863
 Agra striatifemoris Liebke, 1940
 Agra striatopunctata Chaudoir, 1866
 Agra subcoerulea Straneo, 1965
 Agra subgemmata Straneo, 1965
 Agra sublaevicollis Straneo, 1965
 Agra sublaevigata Straneo, 1965
 Agra subpallipes Straneo, 1982
 Agra subtilicornis Straneo, 1982
 Agra subtilis Straneo, 1982
 Agra superba Erwin, 2000
 Agra suprema Erwin, 2000
 Agra surinama Csiki, 1932
 Agra suturalis Lucas, 1857
 Agra tarapoto Erwin, 1984
 Agra tarapotoana Erwin, 1982
 Agra tarnieri Chaudoir, 1861
 Agra tenuis Chaudoir, 1863
 Agra terebrata Straneo, 1966
 Agra tessera Erwin, 1983
 Agra tetraspina Straneo, 1982
 Agra thiemei Liebke, 1940
 Agra thomsoni Liebke, 1940
 Agra tibialis Chaudoir, 1861
 Agra tingo Erwin, 2000
 Agra tingomaria Erwin, 1984
 Agra tiputini Erwin, 2010
 Agra titan Erwin, 1982
 Agra titschacki Liebke, 1951
 Agra tremolerasi Liebke, 1940
 Agra tricarinata Straneo, 1965
 Agra tricolor Liebke, 1940
 Agra tricuspidata Straneo, 1979
 Agra tridentata (Olivier, 1795)
 Agra triseriata Chaudoir, 1861
 Agra tristis Dejean, 1831
 Agra trochanterica Straneo, 1965
 Agra truquii Chaudoir, 1866
 Agra tubercolata Straneo, 1965
 Agra tuitis Erwin, 1987
 Agra tumatumari Erwin, 1982
 Agra turrialba Erwin, 2002
 Agra tuxtlas Erwin, 2000
 Agra ubicki Erwin, 2002
 Agra urania Straneo, 1965
 Agra valentina Bates, 1865
 Agra vanemdeni Straneo, 1955
 Agra varceicola Erwin, 1982
 Agra variabilis Straneo, 1982
 Agra varians Chaudoir, 1861
 Agra variipes Liebke, 1951
 Agra varioligera Chaudoir, 1863
 Agra variolosa Klug, 1824
 Agra vate Erwin, 1986
 Agra vation Erwin, 1983
 Agra venatrix Liebke, 1951
 Agra venezuelana Straneo, 1982
 Agra venustula Straneo, 1958
 Agra vesedes Erwin, 1984
 Agra vicina Chaudoir, 1847
 Agra vidua Straneo, 1965
 Agra violacea Straneo, 1966
 Agra violante Liebke, 1940
 Agra virgata Chevrolat, 1856
 Agra viridicollis Straneo, 1965
 Agra viridipennis Straneo, 1958
 Agra viridipleuris Straneo, 1965
 Agra viridipunctata Chaudoir, 1854
 Agra viridisticta Chaudoir, 1861
 Agra viridistriata Schweiger, 1952
 Agra viridula Straneo, 1965
 Agra vulgaris Straneo, 1965
 Agra winnie Erwin, 2002
 Agra xingu Erwin, 1984
 Agra yeti Erwin, 1982
 Agra yoda Erwin, 1982
 Agra yodella Erwin, 1982
 Agra yola Erwin, 2000
 Agra zapotal Erwin, 2000
 Agra zellibori Straneo,, 1966
 Agra zischkai Straneo, 1955
 Agra zona Erwin, 1983
 Agra zumbado Erwin, 2002
 Agra zuniga Erwin, 2002

См. также 
 Agra schwarzeneggeri

Примечания

Литература 
 Erwin, T. L. 1978: Systematic, natural history, and zoogeographic notes on the genus Agra Fabricius, with a description of a new species from Panama (Coleoptera: Carabidae: Lebiini). Coleopterists bulletin, 32(4): 261—268. JSTOR
 Erwin, T. L. 2010: Agra, arboreal beetles of Neotropical forests: pusilla group and piranha group systematics and notes on their ways of life (Coleoptera, Carabidae, Lebiini, Agrina). ZooKeys, 66: 1—28. ISSN: 1313—2970 (online) ISSN: 1313—2989 (print) 
 Liebke, M. (1940) Bausteine zu einer Monographic der Gattung Agra Fabr. (Coleoptera). Folia Zoologica et Hydrobiologica, 10(1,2), 1—258.

Ссылки 
 Род Agra на сайте www.carabidae.ru

Харпалины
Насекомые Северной Америки
Насекомые Южной Америки
Роды жесткокрылых